Enderby kan syfta på följande:
 Enderby, roman av Anthony Burgess

Geografi

Kanada 

 Enderby (ort i Kanada), British Columbia,

Storbritannien 

 Enderby, Leicestershire, ort, England, 

Robotskapade Kanadaförgreningar